Вяжли́нский — русская фамилия. Известные носители:

 Вяжлинский, Лев Михайлович (1905—1977) — советский боксёр и тренер по боксу;
 Вяжлинский, Николай Константинович (1860—1939) — действительный статский советник, доктор медицины.